Вилкавишкское районное самоуправление (, до 1995 — Вилкави́шкский район) — муниципальное образование в Мариямпольском уезде Литвы. До сентября 1939 был в составе Литовской Республики, с сентября по 1939 года по 15 июня 1940 на него предъявляла претензии Германия на основании пакта Молотов-Риббентроп, с 15 июня 1940 года был передан Литовской ССР, 10 января 1941 года СССР выплатил Германии за «Вылкавысский выступ» компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов США.

История 
Вилкавишкский район образован 20 июня 1950 года.

7 декабря 1959 года к Вилкавишскому району были присоединены части территорий упразднённых Кибартского и Науместского районов.

В 1995 году Вилкавишкский район преобразован в Вилкавишкское районное самоуправление.

Населённые пункты 
 3 города — Кибартай, Вилкавишкис и Вирбалис;
 5 местечек — Бартнинкай, Гражишкяй, Кетурвалакяй, Пилвишкяй и Виштитис;
 384 деревни.

Численность населения (2001):
 Вилкавишкис — 13 283
 Кибартай — 6556
 Пилвишкяй — 1493
 Вирбалис — 1351
 Пайевонис — 576
 Стотис — 571
 Паежеряй — 569
 Виштитис — 566
 Гедряй — 565
 Дварнейи — 554

Административное деление 
Вилкавишкский район подразделяется на 12 староств:
 Бартнинкяйское ();
 Гижайское ();
 Гражишкяйское ();
 Кетурвалакское ();
 Кибартяйское ();
 Клаусучяйское ();
 Паевонисское ();
 Пильвишкское ();
 Шейменское ();
 Вилкавишкское городское ();
 Вирбальское ();
 Виштитское ().

Население

Известные уроженцы 
 Вайчулайтис, Антанас (1906—1992) — литовский писатель, поэт, переводчик и литературный критик. Дипломат.
 Исаак Ильич Левитан (1860—1900) — великий российский живописец.
 Диржинскайте-Пилюшенко, Леокадия Юозовна (1921—2008) — министр иностранных дел с 1961—1976 гг. и заместитель председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР (1976—1985).

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Вилкавишкский район